Fourquet ist der Familienname folgender Personen:

Jean Fourquet (1899–2001), französischer Germanist
Jérôme Fourquet (* 1973), französischer Politikwissenschaftler